Richard Price může být:

 Richard Price (filozof) (1723–1791) – velšský filozof
 Richard Price (spisovatel) (* 1949) – americký romanopisec a scenárista
 Richard Price (básník) (* 1966) – skotský básník